Biologia:
 Transferència horitzontal de gens, procés en el qual un organisme transfereix material genètic a una altra cèl·lula que no és el seu descendent
 Transferència d'RNA o transferència Northern tècnica de laboratori utilitzada per detectar proteïnes en una mostra de teixit o extracte
 Transferència Southern o transferència de DNA, tècnica de laboratori utilitzada per detectar una seqüència específica d'ADN
 Transferència Western o transferència de proteïnes 
 ARN de transferència, tipus d'ARN que transporta un aminoàcid concret cap als ribosomes a la síntesi de proteïnes 
 Economia:
 Transferència bancària, mètode per traspassar fons entre comptes bancaris sense treure físicament el diners
 Pagament de transferència, pagament d'un govern a una altra organització o individu, grup o un govern d'un altre nivell per al qual no cal rebre directament cap bé o servei a canvi
 Preu de transferència, preu que pacten dues empreses que pertanyen a un mateix grup empresarial per intercanviar-se béns entre ambdues
 Química:
 Transferència electrònica o transferència d'electrons 
 Transferència de massa, moviment de la massa des d'un lloc fins a un altre
 Transferència tèrmica o transferència de calor, pas d'energia tèrmica des d'un cos de major temperatura a un altre de menor temperatura
 Telecomunicacions:
 Transferència de dades, transport de qualsevol tipus d'informació d'un lloc a un altre per mitjans físics
 Transferència inconscient, en seguretat informàtica mètode utilitzat per a transferir un secret d'un usuari A a un usuari B i que A no sàpiga si B va poder conèixer el secret 
 Mode de transferència asíncrona, tecnologia de telecomunicació desenvolupada per afrontar una gran demanda de capacitat de transmissió per a serveis i aplicacions 
 Protocol de transferència de fitxers, programari estandarditzat per enviar fitxers entre ordinadors amb qualsevol sistema operatiu
 Protocol de transferència d'hipertext, programari estandarditzat per a l'intercanvi de documents d'hipertext i multimèdia al web 
 Transferència mòbil, establiment de les connexions de circuit necessàries durant una transmissió per telèfon mòbil mentre l'usuari es desplaça d'una àrea de cobertura a una altra
 Miscel·lània:
 Òrbita de transferència, trajectòria el·liptica al llarg de la qual un vehicle espacial necessita la mínima quantitat d'energia per moure's entre una òrbita circular i una altra
 Funció de transferència, funció en el domini s que relaciona l'entrada i la sortida 
 Emmotllament per transferència, procés on es mesura la quantitat d'emmotllament i s'insereix abans de l'emmotllament que es porta a terme
 Transferència (psicoanàlisi), un fenomen caracteritzat per la redirecció inconscient de sentiments d'una persona a una altra, descrit per primer cop per Sigmund Freud